Парквеј има више значења:
 Парквеј (Калифорнија)
 Парквеј (Мисури)
 парквеј (пут), острвом подељен ауто-пут